Il Campionato Carioca 2014 è stata la 113ª edizione del Campionato Carioca.

Squadre partecipanti

Prima fase (Taça Guanabara)

Fase finale 

2014
Calcio nel 2014